Skarvtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skarvtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (9,09 ha)
Skarvtjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,  (4,38 ha)

Se även
Skarvtjärn, by i Nordanstigs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn